Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 79-es, továbbá 79A, 79E, 79H jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 79-es busz (Budapest)megszűnt
 79A busz (Budapest)megszűnt

 79-es busz (Szeged)megszűnt
 79E busz (Szeged)megszűnt
 79H busz (Szeged)